Coeckelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Coeckelberg (1885–1953), belgischer Radsportler 
 Léon Coeckelberg (1882–1950), belgischer Radsportler